Владимир Арнольдов:
 Арнольдов, Владимир Андреевич (1861—1941) — доктор медицины, профессор, учёный-гигиенист, и. о. ректора Саратовского университета.
 Арнольдов, Владимир Николаевич — русский полковник, герой ПМВ